
Molekulska formula -{C6H14O12P2}- se može odnositi na:

 Fruktoza 1,6-bisfosfat
 Fruktoza 2,6-bisfosfat
 Glukoza 1,6-bisfosFat